Во́ртон ( — англійське топонімічне прізвище походить від різних місцевостей з назвою Wharton, що у свою чергу мають різне походження. Приклади: в графствах Чешир і Герефордшир походить від давньоанглійської назви річки Wæfer (wæfre — «мандрівний», «в'юнкий») + давньоанглійського tun («поселення»); інший варіант у Лінкольнширі має своїм першим елементом двньооанглійське wearde («маяк») або waroð («берег»); ще один варіант — у колишньому графстві Вестморленд (нині частина Камбрії) походить від давньоанглійського hwearf («пристань», «набережна») + tun («поселення»).

Відомі носії:
 Артур Вортон (; 1865—1930) — англійський футболіст та атлет
 Джозеф Вортон:
  (1722—1800) — англійський академічний і літературний критик, філолог-класик.
 Джозеф Вортон (; 1826—1909) — американський підприємець і філантроп, засновник бізнес-школи Вортона при Університеті Пенсільванії.
 Едіт Вортон (, уроджена — Едіт Ньюболд Джонс, ; 1862—1937) — американська письменниця, драматургиня.
 Кен Вортон:
  (; 1916—1957) — британський автогонщик, чотирикратний чемпіон Великої Британії у перегонах з підйому на гору, пілот Формули-1.
  (;  1950) — англійський письменник.
  (; 1728—1790) — англійський історик літератури, критик і поет, професор поезії Оксфордського університету.

Примітки